Lestremia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre Justin Marie Macquart 1826. 

Lestremia ingår i familjen gallmyggor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gallmyggor
Lestremia